Das Herrendoppel der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Xavier Malisse und Olivier Rochus. Das Finale bestritten Bob Bryan und Mike Bryan gegen Jonas Björkman und Max Mirny, welches Björkman und Mirny in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, sie hatten jedoch beide bereits mit anderen Partnern Grand-Slam-Titel gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2005